Le district de Yunlong (云龙) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le xian de Yunlong (云龙) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme